La Barbolla puede hacer referencia a:
 La Barbolla, localidad soriana.
 La Barbolla, localidad guadalajareña.